Кубизу́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Эстен. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12079.

Коммуна расположена приблизительно в 480 км к югу от Парижа, в 150 км северо-восточнее Тулузы, в 26 км к северо-востоку от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 535 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 302 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 230 были экономически активными, 72 — неактивными (показатель активности — 76,2 %, в 1999 году было 70,4 %). Из 230 активных работали 225 человек (125 мужчин и 100 женщин), безработных было 5 (3 мужчин и 2 женщины). Среди 72 неактивных 24 человека были учениками или студентами, 32 — пенсионерами, 16 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Ведар (XII век). Памятник истории с 1978 года
 Замок Кабреспен (XVII век). Памятник истории с 1987 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон